Douglas Jerrold ist der Name folgender Personen:

* Douglas Francis Jerrold (1893–1964), britischer Zeitungsverleger
 Douglas William Jerrold (1803–1857), englischer Dramatiker und Erzähler